Vanina Vanini steht für:

 Vanina Vanini (Roman), Roman von Stendhal (1829)
 Der furchtlose Rebell, Film nach dem Roman